Arcade (Włochy)
 Automat do gry
 Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission – program badawczy NASA
 „Arcade” – piosenka Duncana Laurence’a

Miejscowości w USA:
 Arcade – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jackson
 Arcade – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Arcade – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
Gminy w USA:
 Arcade (ang. Arcade Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Arcade (ang. Arcade Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Arcade (ang. Arcade Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk